Списък на кметовете на западномакедонския град Тетово, Северна Македония.

Кралство Сърбия

Царство България (1915 – 1918)

Федерална Югославия (1944 – 1991)

Република Македония (1991 -)

Бележки